Frédéric Amouretti (1863-1903), un poète, journaliste, militant monarchiste de l’Action française et nationaliste français ;
 Guy Amouretti (1925-2011), un pongiste français ;
 Marie-Claire Amouretti (?-2010), un professeur d'histoire grecque.

Patronyme italien